Chemilly ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Chemilly (Allier) im Département Allier
 Chemilly (Haute-Saône) im Département Haute-Saône

mit Namenszusatz:
 Chemilly-sur-Serein im Département Yonne
 Chemilly-sur-Yonne im Département Yonne

Siehe auch
 Chemilli im Département Orne